Kazimierz Kuźniar (1907–1987) – agroklimatolog i meteorolog
 Kazimierz Kuźniar (1933–2019) – regionalista, działacz społeczny, sportowy i harcerski